Cavitaves — клада птахів, яка включає п'ять рядів птахів: кіромбоподібних, трогоноподібних, птахоносорогоподібних, сиворакшоподібних і дятлоподібних, що містять близько 790 сучасних видів. Останні чотири ряди об'єднують у кладу Eucavitaves.

Кладограма 
Філогенетична кладограма за Jarvis, E.D. et al. (2014) with some clade names after Yuri, T. et al. (2013) та Kimball 2013.

Примітки 

Систематика птахів
Кілегруді